

Francia 
 Oratorio di San Rocco – Bastia

Italia

Abruzzo 
 Oratorio di San Rocco – Altare

Emilia-Romagna 
 Oratorio di San Rocco – Arceto, frazione di Scandiano
 Oratorio di San Rocco – Bedonia
 Oratorio di San Rocco – Bologna
 Oratorio di San Rocco – Carpadasco, frazione di Solignano
 Oratorio di San Rocco – Casale, frazione di Felino
 Oratorio di San Rocco –  Castrocaro Terme
 Oratorio di San Rocco – Grezzo, frazione di Bardi
 Oratorio di San Rocco – Imola
 Oratorio di San Rocco – Metti, frazione di Bore
 Oratorio di San Rocco a Spezzano – Fiorano Modenese
 Oratorio di San Rocco – Fiumalbo
 Oratorio di San Rocco – Tarsogno, frazione di Tornolo
 Oratorio di San Rocco – Tornolo

Liguria 
 Oratorio di San Rocco – Altare
 Oratorio di San Rocco – Bonassola
 Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco – Campo Ligure
 Oratorio di San Rocco – Genova
 Oratorio di San Rocco – Giusvalla
 Oratorio di San Rocco – Lerici
 Oratorio di San Rocco – Rezzoaglio
 Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco – Stella
 Oratorio dei Santi Antonio e Rocco – Varese Ligure
 Oratorio di San Rocco – Riccò del Golfo di Spezia Lombardia 
 Oratorio di San Rocco – Olevano di Lomellina
 Oratorio di San Rocco – Ca' Corviglio
 Oratorio della Confraternita di San Rocco e della Misericordia – Pavia

 Piemonte 
 Oratorio di San Rocco a Motta;

 Toscana 
 Oratorio di San Rocco a Camaiore;
 Oratorio di San Rocco a Castelnuovo di Val di Cecina;
 Oratorio di San Rocco a Cerreto Guidi;
 Oratorio di San Rocco a Crespina;
 Oratorio di San Rocco a Fossato a Cantagallo;
 Oratorio della Compagnia di San Rocco a Montalcino;
 Oratorio di San Rocco a Pistoia;
 Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco a San Miniato;
 Oratorio di San Rocco a Sassetta;
 Oratorio di San Rocco a Santo Pietro Belvedere;
 Oratorio di San Rocco a Seggiano;
 Oratorio di San Rocco a Semproniano;
 Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano a Serravalle Pistoiese;
 Oratorio di San Rocco a Siena;
 Oratorio di San Rocco a Signa;

 Veneto 
 Oratorio di San Rocco ad Asolo (frazione di Casella);
 Oratorio di San Rocco a Padova;Oratorio di San Rocco a Villafranca di Verona;

 Stati Uniti d'America
 Oratorio di San Rocco – Chicago Heights, Stato dell'Illinois

 San Marino 
 Oratorio di San Rocco – Cailungo

 Svizzera 
 Oratorio di San Rocco – Arogno
 Oratorio di San Rocco – Cevio
 Oratorio di San Rocco – Monteceneri
 Chiesa-oratorio di San Rocco – Morbio Inferiore
 Oratorio di San Rocco – Morcote
 Chiesa-oratorio di San Rocco – Riva San Vitale
 Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano''' –  Riviera

Pagine correlate 
 Basilica di San Rocco
 Cappella di San Rocco
 Cattedrale di San Rocco
 Chiesa di San Rocco
 Eremo di San Rocco
 Santuario di San Rocco